Альфия Асылбековна Ерсайын (; род. 1 октября 2001 года) — казахстанская модель, победительница конкурсов красоты Мисс Атырау 2017, Мисс Казахстан 2018. Представит страну на международном конкурсе красоты Мисс Мира 2019.

Биография 
Родилась и выросла в Атырау. Окончила колледж «Гуманитарный колледж имени Катиры Дутбаевой» на специальность «переводчик и гид».

Нравится спорт, в особенности гимнастика.

По национальности — казашка.

Конкурсы красоты

Мисс Атырау 2017 
19 ноября победила в конкурсе красоты Мисс Атырау 2017.

Мисс Казахстан 2018 
Принимала участие в национальном конкурсе красоты Мисс Казахстан 2018. В итоге стала победительницей, завоевав титул «Мисс Казахстан 2018».

Мисс Вселенная 2019 
Первоначально, должна была участвовать на Мисс Вселенная 2018, но заменена Сабиной Азимбаевой.

В конечном счете было решено, что она не сможет принять участие и в Мисс Вселенной 2018, из-за возрастного ограничение, и была заменена 1-ой Вице Мисс Казахстан 2017 Екатериной Дворецкой. Ожидается, что она представит Казахстан в конкурсе Мисс Вселенная 2019, когда ей исполнится 18 лет.

Примечания

Ссылки 
 

Участницы конкурса «Мисс Вселенная»